

Wydarzenia 

 Europa
 Mariusz rozpoczął reformę armii rzymskiej

93